Lagerträd är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Johan Abraham Lagerträd (1817–1864), läkare
Gustav Lagerträd (född 1989), dragshowartist

Se även
Lager, en art av träd

Svenska efternamn